Foment de la Producció Nacional, organització històrica a Catalunya per la defensa del proteccionisme
 Soroll de patró fix (del seu nom en anglès Fixed-Pattern Noise), soroll que apareix com un fons fix, en imatge digital